Ставище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ставище — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Ставище — деревня в Осиповичском районе Брестская область, Осиповичском сельсовете.
 Ставище — деревня в Осиповичском районе Брестская область, Протасевичском сельсовете.

Украина 
 Ставище — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Ставище — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Ставище — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Ставище — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Ставище — посёлок в Ставищенском районе Киевской области.
 Ставище — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Ставище — село в Шевченковском районе Харьковской области.
 Ставище — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области